Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Iljinych – rosyjski siatkarz
 Jelena Iljinych – rosyjska łyżwiarka figurowa, olimpijka